Финал Кубка УЕФА 1980 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1979/80, 9-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 7 мая 1980 года, на стадионе «Бёкельбергштадион» в Мёнхенгладбахе. Ответный матч состоялся 21 мая 1980 года, на стадионе «Вальдштадион» во Франкфурте-на-Майне. В матче встретились западногерманские «Боруссия» и «Айнтрахт».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1979/1980

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1980
Кубок УЕФА
Май 1980 года
Лига Европы УЕФА 1980
Лига Европы УЕФА 1980
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Международные соревнования по футболу в Германии
События 7 мая
События 21 мая
Спорт в Германии в 1980 году